Dawu steht für:

 Dawu (Garzê) (道孚县), Kreis im Autonomen Bezirk Garzê in der Provinz Sichuan, Volksrepublik China
 Dawu (Xiaogan) (大悟县), Kreis in der Provinz Hubei, Volksrepublik China
 Dawu (Jiawang) (大吴镇), Großgemeinde des Stadtbezirks Jiawang in der Provinz Jiangsu, Volksrepublik China
 Dawu (Fangshan) (大武镇), Großgemeinde des Kreises Fangshan in der Provinz Shanxi, Volksrepublik China
 Dawu (Großgemeinde in Maqên) (大武镇), auch Dawo, Hauptort und Großgemeinde des Kreises Maqên im Autonomen Bezirk Golog der Provinz Qinghai, Volksrepublik China
 Dawu (Tengzhou) (大坞镇), Großgemeinde der Stadt Tengzhou in der Provinz Shandong, Volksrepublik China
 Dawu (Gemeinde in Maqên) (大武乡), Gemeinde des Kreises Maqên im Autonomen Bezirk Golog der Provinz Qinghai, Volksrepublik China
 Dawu (Shangshui) (大武乡), Gemeinde des Kreises Shangshui in der Provinz Henan, Volksrepublik China
 Dawu (Zhecheng) (大仵乡), Gemeinde des Kreises Zhecheng in der Provinz Henan, Volksrepublik China
 Dawu (Taitung) (大武鄉), Landgemeinde des Landkreises Taitung, Republik China